NDH steht für:
 Neue Deutsche Härte, ein Stil der Rockmusik
 Nezavisna Država Hrvatska, den kroatischen Ustaša-Staat (1941–1945) unter Ante Pavelić, siehe Unabhängiger Staat Kroatien
 nicht deutscher Herkunftssprache oder nicht deutscher Herkunft, siehe Migrationshintergrund
 Neue Deutsche Heilkunde

NDH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Nordhausen

Siehe auch:

NDH